

Toponymes 

 Chantemerle, commune française dans le département de la Marne
 Chantemerle, village qui fait partie de la commune de Saint-Chaffrey dans le département des Hautes-Alpes

Voir aussi
 Chantemerle-les-Blés, commune française dans le département de la Drôme
 Chantemerle-lès-Grignan, commune française dans le département de la Drôme
 Chantemerle-sur-la-Soie, commune française dans le département de la Charente-Maritime
 La Celle-sous-Chantemerle, commune française dans le département de la Marne

Autres lieux 
 Les ruines du château de Chantemerle se dressent sur la commune de La Bâthie, dans le département de la Savoie.
Abbaye de Chantemerle, au diocèse de Troyes (chanoines).

Personnalités 
 Anselme de Chantemerle (mort en 1427), évêque de Rennes.
 Louis de Chantemerle (1818-1893), député français.
 Chantemerle, nom de plume de Henri Davignon (1879-1964), écrivain belge

Homonymie de toponyme